Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма 1948. у дисциплини штафета 4 x 10 км. одржала се у уторак 3. фебруара 1948. године.

На такмичењу су учествовала 44 скијаша из 11 земаља.

Резултати

Литература 
 База података МОК-а
 Official Olympic Report 
 
 www.sports-reference.com - Esquí de fons 1948

Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма 1948.